Chálki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nísos Chálki, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Chálki (ort i Grekland), Thessalien, Nomós Larísis, 

Robotskapade Greklandförgreningar